Gefährliche Reise steht für:

 Gefährliche Reise (1938), US-amerikanischer Trickkurzfilm von Ben Sharpsteen 
 Gefährliche Reise (1946), britischer Film von Arthur Crabtree
 Gefährliche Reise (1961), deutscher Film von Hermann Kugelstadt
 Gefährliche Reise (1972), deutsche Miniserie von Hans-Joachim Hildebrandt